Крюденер, Амалия (1808—1888) — российская графиня, внебрачная дочь баварского посланника в России Максимилиана Лерхенфельда.
Крюденер, Артур Артурович (1869—1951) — русский лесовод
 Крюденер, Варвара Юлия фон (1764—1824) — российская франкоязычная писательница, проповедница мистического христианства, под чьим влиянием император Александр I создал Священный союз.